Gari (geslacht), een geslacht van tweekleppigen uit de familie van de Psammobiidae
 Gari (Kruševac), een plaats in de Servische gemeente Kruševac
 Gari (Debar), een plaats in de Macedonische gemeente Debar